Søndergade har flere betydninger:

 Søndergade (Hadsten) – en gade i Hadsten
 Søndergade (Horsens) – en gade i Horsens
 Søndergade (Odense) – en gade i Odense
 Søndergade (Randers) – en gade i Randers
 Søndergade (Århus) – en gade i Aarhus